Kim Jae-hwan (handebolista), ex-handebolista sul-coreano.
 Kim Jae-hwan (cantor), cantor sul-coreano.